We Will Rock You:

 «We Will Rock You» — одна из известнейших песен английской рок-группы Queen.
 «We Will Rock You» — DVD той же группы с записью концерта в Монреале.
 «We Will Rock You» — мюзикл, основанный на творчестве той же группы.